Ryłko est un nom de famille polonais porté notamment par :

 Zdzisław Ryłko (1931 - 2002), professeur à l'université de Varsovie, secrétaire général de l'Alliance française en Pologne
 Stanisław Ryłko (1945 -  ), cardinal de la Curie romaine
  (1963 - ), journaliste et animateur musical de radio
  (1977 - ), ingénieur et graphiste de formation, auteur de bandes dessinées (notamment des adaptations de Jules Verne)

 le fondateur de la société , entreprise artisanale puis industrielle de chaussures de Kalwaria Zebrzydowska créée en 1964

Homonymie de patronyme